Чанди:

 Чанди — в индуизме дэви (богиня). Одна из форм Дурги, супруги Шивы.
 Чанди мандир — индуистский храм вблизи Чандигарха, посвящён Чанди, богине силы.
  — район в округе Сидоарджо, Индонезия.
  — населённый пункт в одноимённом районе.
 Чанди (храм) - общее название оригинальных индуистских или буддийских храмов средневекового периода в Индонезии.

См. также 
 Чанда, Арун Кумар (1899—1947) — активист движения за независимость Индии.